Barbanera – soprannome di Edward Teach (1680-1718), celebre pirata britannico
Barbanera – celebre almanacco italiano, pubblicato per la prima volta nel 1762, a Foligno
Barbanera – personaggio della saga cinematografica Pirati dei Caraibi
Barbanera – personaggio della serie manga ed anime One Piece